Heineken Open 2013 — 45-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 7 по 12 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает 1й титул в сезоне и 19й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Филипп Кольшрайбер уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Колин Флеминг выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2013 года
2013